In 2015 werd de Davis Cup voor de 104e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen en wordt sinds 1900 elk jaar gehouden. Zwitserland was de titelverdediger, maar werd in de eerste ronde uitgeschakeld door België. Datzelfde België plaatste zich voor de finale; voor het eerst in 111 jaar. In die finale, die in het Belgische Gent plaatsvond, was Groot-Brittannië de tegenstander. De Britten haalden het in de finale met 3-1, en wonnen zo hun eerste Davis Cup sinds 1936.

Wereldgroep 

Het eerstgenoemde team speelt thuis. Welk team thuis speelt, hangt af van de locatie waar een eventuele eerdere ontmoeting tussen beide landen is geweest.

België 

België speelde voor de derde keer op rij in de wereldgroep en overleefde voor het eerst sinds 2007 de eerste ronde. Thuis werd namelijk titelhouder Zwitserland verslagen waarmee tegelijkertijd handhaving in de wereldgroep werd bereikt. In Luik kwamen David Goffin (ATP-21), Steve Darcis (ATP-90) en Ruben Bemelmans (ATP-133) in actie op de enkelspelen en speelden Bemelmans (ATP-dubbel-173) en Niels Desein (ATP-dubbel-316) het dubbel. In de kwartfinale was Canada de tegenstander. David Goffin (ATP-14), Steve Darcis (ATP-76) en Kimmer Coppejans (ATP-102) speelden de enkelspelen, Coppejans (ATP-dubbel-921) en Ruben Bemelmans (ATP-dubbel-189) het dubbelspel. Canda werd met 5-0 verslagen, waardoor de Belgen voor het eerst sedert 1999 door wisten te dringen tot de halve finales. Daarin werd thuis Argentinië verslagen, waardoor de Belgen zich voor het eerst in 111 jaar wisten te plaatsen voor de finale. Tegenstander thuis werd Groot-Brittannië, net als in 1904. Ook ditmaal ging de finale verloren, met 1-3.

Nederland 

Na de degradatie naar de regionale groep I was Oostenrijk in de tweede ronde de eerste tegenstander. In Wenen won Nederland met 3-2. In actie kwamen  in het enkelspel Robin Haase (ATP-79), Thiemo de Bakker (ATP-145) en Jesse Huta Galung (ATP-269) en in het dubbelspel Haase (ATP-dubbel-66) en Jean-Julien Rojer (ATP-dubbel-6). In de play-off voor promotie speelde Nederland uit tegen titelhouder Zwitserland. Deze confrontatie werd verloren, waardoor Nederland in de regionale groep I bleef.